Il doppio  dell'Internazionali di Tennis dell'Umbria 2011 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2011.

Flavio Cipolla e Alessio di Mauro erano i detentori del titolo ma Cipolla ha deciso di non partecipare.
Di Mauro è sceso in campo in coppia con Enrico Burzi, tuttavia Francesco Aldi e Marco Cecchinato li hanno battuti ai quarti di finale.

Stefano Ianni e Luca Vanni hanno vinto il titolo sconfiggendo in finale Martin Fischer e Alessandro Motti per 6-4, 1-6, [11-9].

Teste di serie
La prima testa di serie ha ricevuto un bye per i quarti di finale.

  Martin Fischer /  Alessandro Motti (finale)
  Gerard Granollers /  Adrián Menéndez Maceiras (primo turno)

  Stefano Ianni /  Luca Vanni (campioni)
  Roberto Bautista-Agut /  Jonathan Eysseric (quarti di finale)

Tabellone

Note
 

Internazionali di Tennis dell'Umbria 2011